Flagey (wijk), een wijk in de Belgische gemeente Elsene (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 Flageygebouw in Elsene 
 Flagey (tramhalte)
 
 Flagey (Doubs)
 Flagey (Haute-Marne)
ook:
Flagey-Echézeaux, Côte-d'Or
Flagey-lès-Auxonne, Côte-d'Or
Flagey-Rigney, Doubs

Personen 
 Eugène Flagey, voormalig burgemeester van Elsene